Чемпіонат Кіпру з футболу 2016—2017 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном став АПОЕЛ.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 

Джерело: Регулярний сезон 16/17

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Аполлон кваліфікувався у Лігу Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Кіпру 2016—2017.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

 

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2016—2017
Кіпр
Кіпр